FACEL est un sigle pour :
 la fédération des associations culturelles éducatives et de loisirs,
 Forges et Ateliers de Constructions d'Eure-et-Loir.